Кумской — название населённых пунктов в России:

 Кумской — посёлок в Черноземельском районе Республики Калмыкия.
 Кумской — посёлок в Минераловодском районе Ставропольского края.

См. также 

 Кумский